Dieser Artikel dient der Darstellung von Statistiken für Denizlispor, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An geeigneter Stelle wird dort auf einzelne Abschnitte dieser Datensammlung verlinkt.

Torschützenliste

Abschlusstabellen

1. Liga

2. Liga

Weblinks 
 

Denizlispor, Namen Und Zahlen